Сергей Фёдорович Соловьёв:
 Соловьёв, Сергей Фёдорович (1916—1990) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Соловьёв, Сергей Фёдорович (1915—19??) — советский художник.
 Соловьёв, Сергей Фёдорович — советский учёный, лауреат Госпремии СССР.